Склад збірної Бельгії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Бельгія
Бельгія 1998